Jack Ryan (1926–1991), grafikus, a Barbie (divatbaba) egyik tervezője, 1975–76-ban Gábor Zsazsa 6. férje
 Jack Ryan (1959– ), amerikai politikus, korábban befektető
 Jack Ryan, Tom Clancy fiktív regény- és filmsorozat-szereplője
Filmek
 Jack Ryan (Jack Ryan: Shadow Recruit), 2013-as amerikai akciófilm 
 Jack Ryan, 2018-as televíziós sorozat